Вильялонга:

Топоним 
 Вильялонга — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия.

Персоналии 
 Вильялонга, Лоренцо (1897—1980) — испанский писатель, старший брат Мигеля Вильялонга.
 Вильялонга, Мигель (1899—1946) — испанский писатель.
 Вильялонга, Хорхе де (1664—1735) — испанский государственный деятель, вице-король Новой Гранады.
 Вильялонга, Хосе (1919—1973) — испанский футбольный тренер.

 Вильялонга, Хосе Луис де (1920—2007) — испанский актёр, сценарист, журналист, писатель.